Rolfes est un patronyme et prénom pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1967), femme politique démocrate américaine
 (1894-1935), as de l'aviation allemand durant la Grande guerre
Herman Rolfes (né en 1936), homme politique provincial canadien
Simon Rolfes (né en 1982), footballer allemand

Prénom
 (1906-1971), journaliste et nouvelliste sud-africain

Voir aussi

Homonymie de patronyme